Bronnen ist

ein Ortsname:
 Bronnen (Achstetten), Ortsteil der Gemeinde Achstetten, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Bronnen (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Bronnen (Biberach an der Riß), Ortsteil der Stadt Biberach an der Riß, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Bronnen (Gammertingen), Ortsteil der Stadt Gammertingen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Bronnen (Neuler), Ortsteil der Gemeinde Neuler, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Bronnen (Salgen), Ortsteil der Gemeinde Salgen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Bronnen (Waal), Ortsteil der Gemeinde Waal, Landkreis Ostallgäu, Bayern

ein Name eines Gebäudes:
 Schloss Bronnen bei Fridingen an der Donau, Landkreis Tuttlingen
 Schloss Bronnen bei Bronnen (Gammertingen), Landkreis Sigmaringen

ein Familienname:
 Arnolt Bronnen (1895–1959), österreichischer Schriftsteller
 Barbara Bronnen (1938–2019), deutsche Schriftstellerin
 Franziska Bronnen (* 1940), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Bronn